Флаг Гу́севского городского округа Калининградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Ныне действующий флаг утверждён 26 апреля 2006 года и 28 июня 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2354.

Законом Калининградской области от 3 декабря 2007 года № 192 — Гусевский городской округ был преобразован в Гусевский муниципальный район.

Законом Калининградской области от 29 мая 2013 года № 230 все муниципальные образования Гусевского муниципального района: Гусевское городское поселение, Калининское сельское поселение, Кубановское сельское поселение, Маяковское сельское поселение и Михайловское сельское поселение — преобразованы путём их объединения во вновь образованное муниципальное образование, наделённое статусом городского округа, с наименованием «Гусевский городской округ».

Описание 
Первый флаг Гусевского городского округа был утверждён 28 декабря 2005 года.

Флаг муниципального образования «Гусевский городской округ» представляет собой: «Прямоугольное полотнище красного цвета с соотношением ширины к длине 2:3, в центре которого воспроизводится композиция герба города без диагональной линии чёрного цвета. Габаритная высота изображения составляет не более 3/4 от ширины полотнища».

Решение о флаге и гербе округа было направлено на регистрацию в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации для внесения в Государственный геральдический регистр Российской Федерации, который рекомендовал убрать с флага дамасцировку (растительный орнамент), так как это противоречит европейским традициям.

26 апреля 2006 года, решением окружного Совета депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ», чёрная полоса на гербе была заменена золотой и были внесены изменения в описание и изображение флага округа:

Флаг муниципального образования «Гусевский городской округ» представляет собой: «Прямоугольное полотнище красного цвета с соотношением ширины к длине 2 : 3, воспроизводящее композицию герба города. Габаритная высота изображения составляет не более 3/4 от ширины полотнища».

Обоснование символики 

Символика флага отражает своеобразие географического положения и неповторимую уходящую в глубину веков историю города Гусева.

Стрела, скошенное поле и цветовая гамма его полей происходят от старинного герба Гумбиннена известного с 1722 года. Гумбинненская стрела — очень ёмкий, многогранный и отчасти таинственный символ, и именно она является определяющим историческим элементом флага города. Традиционно считается, что стрела в геральдике — это символ охоты, коей был славен край. Толчком для появления стрелы явилось желание сделать флаг говорящим и указать на происхождение его имени, а также на место расположения города — излучину, луку реки Писсы при впадении в неё Раминты. Стрела символ богатой событиями истории города, она словно посланная нам из глубин веков историческая память. Стрела, пущенная вверх, означает стремление к совершенству.

Летящая стрела — это стремление к достижению поставленной цели.

Лось — природный символ Янтарного края. За свою природную красоту — статность и мощь лось всегда был, почитаем людьми.

Красный цвет символизирует тепло, гостеприимство, богатство и урожай.

Примечания 

Флаги с изображением лося
Флаги с изображением стрелы